— японский роман Аяно Такэды, впервые опубликованный в декабре 2013 года. В нём рассказывается о духовом оркестре школы «Китаудзи» и его новых участницах. Роман имеет награду издательства Takarajimasha «8th Japan Love Story Award».

По роману с ноября 2014 года выпускается манга. Также с апреля 2015 года начался показ анимационного сериала.

Сюжет 
Когда-то духовой оркестр школы «Китаудзи» выступал на национальных конкурсах, но времена изменились, и он пришёл в упадок. Поступившая в Китаудзи Кумико Омаэ, занимавшаяся духовыми с начальной школы, хочет вступить в оркестр, в который уже вступили её подруги Хадзуки и Мидори, но узнаёт, что в нём уже состоит её давняя знакомая, Рэйна Косака, которую Кумико однажды обидела. Тем временем руководить оркестром назначают молодого и амбициозного преподавателя Нобору Таки, цель которого — вернуть Китаудзи на национальные соревнования.

Персонажи 
Академический год персонажей указан на начало действия сюжета, то есть первый год учёбы Кумико в Китаудзи.

Главные персонажи 
 — главная героиня романа, манги и аниме-сериала. Учится в первом классе старшей школы, играет на эуфониуме. Энергичная и шумная девочка, которая особо не интересуется мнением других, а своё высказывает даже в том случае, когда её об этом вовсе не просят. Одной из причин поступления в старшую школу «Китаудзи» было желание нарядиться в их школьную форму с матроской. Кроме как со своей одноклассницей Хадзуки, особо не ладит с людьми, увлечёнными спортом. Довольно часто проявляет упрямство и не прислушивается к чужим советам. При этом обладает яркой способностью подстраиваться под характер важного для неё собеседника, значительно изменяя собственные реакции, что несёт сильную психологическую нагрузку. 
 Сэйю: Томоё Куросава

 — яркая, весёлая и общительная одноклассница Кумико, играет на тубе. Её энергичный характер помогает ей справляться с любыми трудностями и подбадривать остальных. В средней школе состояла в теннисной секции, поэтому игра на музыкальном инструменте для неё в новинку. Со времён поступления в оркестр мечтает играть на трубе, но пока всё ещё «привязана» к своей тубе, которую зовёт Тубакаброй (игра слов — туба и чупакабра).
 Сэйю: Аяка Асаи

 — одноклассница Кумико и Хадзуки, играет на контрабасе. Очень добрая девочка, которая не любит своё настоящее имя, созвучное со словом  (испытывает неловкость по этому поводу). Предпочитает, чтобы окружающие называли её  (по кунному чтению первого иероглифа в имени). Окончила среднюю школу «Сэйдзё», в которой также играла на контрабасе. Поступая в старшую школу, планировала как можно скорее присоединиться к местному духовому оркестру, чтобы продолжить играть на любимом музыкальном инструменте.
 Сэйю: Моэ Тоёта

 — красивая девочка с длинными тёмными волосами и холодным взглядом, которая под влиянием своего отца-трубача начала заниматься музыкой ещё в раннем детстве. Учится в подготовительном к вузу классе, прекрасно владеет игрой на трубе. Благодаря своему характеру в затруднительных ситуациях действует без раздумий, преодолевая как внешние, так и внутренние препятствия. После поступления присоединилась к школьному духовому оркестру, чтобы и дальше совершенствовать свою игру и набираться опыта.
 Сэйю: Тика Андзай

 — ученица третьего класса, которая, как и Кумико, играет на эуфониуме. Заместитель главы оркестра и лидер группы басов. Очки в красной оправе являются её отличительным «товарным знаком». Когда оркестр играет на марше, Аска выполняет роль тамбурмажора.
 Сэйю: Минако Котобуки

 — ученица третьего класса, девочка с миролюбивым нравом, мягким, кротким характером. Глава духового оркестра и лидер группы саксофонов. Играет на баритоновом саксофоне.
 Сэйю: Саори Хаями

 — ученица третьего класса, лидер группы труб и бухгалтер кружка.
 Сэйю: Минори Тихара

 — друг детства Кумико. В средней школе играл на валторне, но теперь, поступив в старшую, перешёл на тромбон.
 Сэйю: Харуки Исия

 — молодой и обаятельный мужчина, недавно назначенный на новую должность куратор духового оркестра.
 Сэйю: Такахиро Сакураи

Второстепенные персонажи 
 — классный руководитель у Кумико и её одноклассниц. По совместительству заместитель куратора в духовом оркестре. «Весёлая и добрая учительница» — не самые подходящие слова для описания её характера. Напротив, она очень требовательная и жёсткая в вопросах воспитания и дисциплины, за что получила прозвище «Сержант».
 Сэйю: Ая Хисакава

 — высокий, серьёзный и довольно немногословный ученик второго класса. Играет на тубе. Глава группы басовых после выпуска Аски.
 Сэйю: Кэндзиро Цуда

 — ученица второго класса, играет на тубе.
 Сэйю: Миюки Кобори

 — ученица второго класса, играет на эуфониуме, довольно редко участвует в деятельности оркестра. После выпуска Аски становится заместителем главы оркестра.
 Сэйю: Кономи Фудзимура

 — ученица второго класса старшей школы, играет на трубе. После выпуска Харуки становится главой оркестра.
 Сэйю: Юри Ямаока

 — трубачка, на момент начала истории учится во втором классе, через год вместе с Кумико занимается обучением новых членов оркестра.

 — ученица третьего класса старшей школы, давняя знакомая Кумико. Играет на теноровом саксофоне.
 Сэйю: Ёко Хикаса

 — старшая сестра Кумико, студентка третьего курса университета. В школе играла на тромбоне.
 Сэйю: Нумакура Манами

 — мать Кумико и Мамико.
 Сэйю: Харухи Нанао

 — одногодка главных героинь, играет на тромбоне. В средней школе училась в одном классе вместе с Кумико. Ученица старшей школы «Рикка».
 Сэйю: Адзуса Тадокоро

 — ученица второго класса. Играет на гобое.
 Сэйю: Ацуми Танэдзаки

 — ученица второго класса. Играет на флейте. В средней школе училась в одном классе вместе с Мидзорэ, была президентом тамошнего духового оркестра. После выпуска Каори становится бухгалтером оркестра Китаудзи.
 Сэйю: Нао Тояма

 — бывший сокурсник Таки. Специальность — ударные музыкальные инструменты. 
 Сэйю: Юити Накамура

 — одноклассница Хасимото во времена их учёбы в Китаудзи, училась в одной консерватории с Таки. Специальность — флейта.
 Сэйю: Хоко Кувасима

Новые первогодки 
Персонажи, указанные в этом разделе, на год младше Кумико.

 — эуфониумистка, на первый взгляд кажущаяся ласковой и доброй, но на деле колкая и недоверчивая девушка, которая хочет верить в то, что старания человека должны поощряться.
 Сэйю: Сора Амамия

 — высокая тубистка, никогда не задерживающая после репетиций, но хорошо играющая. Ведёт себя сдержанно в противовес Сацуки.
 Сэйю: Аяка Нанасэ

 — крохотная тубистка, ведёт себя, под стать внешнему виду, как ребёнок. Познакомилась с Мирэй в начальных классах из-за одинаковой фамилии, в старшей школе они воссоединились. Просит звать её «Саттян».
 Сэйю: Мисаки Куно

 — мальчик-контрабасист, невысокий и довольно женственной внешности. Обычно держится так, словно оркестр не имеет для него никакого значения, но рядом с Сафайа начинает оживать.
 Сэйю: Симба Цутия

 — гобоистка. Изо всех сил пытается стать ближе к Мидзорэ. На короткой ноге с Канадэ.
 Сэйю: Сиори Сугиура

 — трубачка, училась в той же средней школе, что и Кумико с Рэйной. Лучшая на своём потоке, но ужасно неуверенная в себе.

Медиа

Роман 
Второй том романа был выпущен в марте 2015 года под названием .

Третий том романа был выпущен в апреле 2015 года под названием .

Манга 
Первый том печатного издания появился в продаже в апреле 2015 года.

Аниме-сериал

Список серий 
Предварительный показ первой серии состоялся 28 марта в 17.00 в кинотеатре , расположенном в г. Киото.

Авторский состав 
 Автор оригинала: 
 Режиссёр-постановщик: Тацуя Исихара
 Сценарист: 

 Художник по персонажам: 
 Раскадровка: Наоко Ямада
 Художник-постановщик: 
 Оператор-постановщик: 
 Спецэффекты: 
 Звуковые эффекты: 
 Продюсер по планированию: 
 Музыкальный продюсер: 
 Музыкальный директор: 
 Композитор: 

 Студия: Kyoto Animation
 Производство:  Pony Canyon, Lantis, Rakuonsha

Саундтрек 
Открывающая тема: «Dream Solister»
 Текст: 
 Музыка и аранжировка: 
 Исполнитель: TRUE (Михо Карасава)
Закрывающая тема: «Tutti» 
 Текст и музыка: 
 Аранжировка: 
 Исполнители: Томоё Куросава, Аяка Асаи, Моэ Тоёта, Тика Андзай

Музыкальное сопровождение 
Духовая музыка исполнена духовым оркестром первого курса 2014 года .

 Опенинг из дорамы  (серия 1)
 Музыка: 
 Аранжировка: 
 Канкан «Инфернальный галоп» из оперетты «Орфей в аду»
 Композитор: Жак Оффенбах (серии 1 и 12)
 Транскрипция: Кларк МакАлистер ()
 Редакция: Альфред Рид ()
 «Морская пехота» () (серии 3-4)
 Музыка:  ()
 Аранжировка: 
 Симфония № 9 ми минор «Из Нового Света», соч. 95, часть II Largo (серия 4)
 Музыка: Антонин Дворжак
 «» (серия 5)
 Музыка: Джон Филип Суза
 «Funiculì, Funiculà» (серия 5)
 Музыка: Луиджи Денца
 Аранжировка: Альфред Рид
  из альбома Solid State Survivor группы Yellow Magic Orchestra (серия 5)
 Музыка: 
 Аранжировка: 
  (серия 6-13)
 Музыка и аранжировка:  (Акито Мацуда)
 «Мерцай, мерцай, маленькая звёздочка» («Twinkle, Twinkle, Little Star») (серия 6)
 Музыка: Французская детская народная песня «Ах, мама, позвольте Вам рассказать» ()
 Аранжировка: Акито Мацуда
  (эндинг серии 8)
 Музыка:  
 Аранжировка: Акито Мацуда
  (серии 10 и 13)
 Музыка и аранжировка: 
 Симфоническая сюита «Шехерезада» (серия 13)
 Музыка: Николай Андреевич Римский-Корсаков
 Аранжировка:

BD/DVD

Критика 
Ник Кример, критик сайта AnimeNewsNetwork похвалил сериал за его хорошее повествование, гармоничность сюжета и хорошее музыкальное сопровождения, хотя и признал, что сюжет, начиная с 4 серии, стал менее динамичным. Аниме отлично передаёт атмосферу настроения и позволяет сопереживать героям. Среди прочих достоинств критиком были отмечены качественная прорисовка и красивые задние фоны. Тоси Накамура из сайта kotaku отметил, что история стремится подражать своей предшественнице — K-On, хотя тут получилась более мрачная атмосфера. Тоси отметил, что в истории главные героини сталкиваются перед сложными выборами, которые помогают им развиваться и совершенствовать свою личность. Аниме понравится тем, кто любит «глубокий сюжет», но любители «глупой комедии и экшена» могут обходить этот сериал стороной.

Примечания

См. также 
 Swing Girls

Ссылки 

 
 Официальный сайт аниме
 Официальная страница с мангой
 
 Официальный сайт аниме «Liz to Aoi Tori»
 В базах данных